Баггер () — фамилия.

 Баггер, Карл (1807 — 1846) — датский писатель и поэт.
 Баггер, Мианна (род. 1966) — австралийская гольфистка.